Пила — те саме, що й пилка, металевий інструмент із зубцями для розпилювання різних матеріалів
 Хірургічна пилка
 Пила — механізм, пристрій, основною робочою частиною якого є інструмент для пиляння
 Каменерізна пила

Топонім 
 Пила — село в Україні, Стрийському районі Львівської області.

Фільми 
 Пила (серія фільмів)
 Пила: Гра на виживання () — американо-австралійський кінофільм 2004 року у жанрі фільм жахів/трилер.

Див. також 
 Піла (значення)